Regata može značiti:

 Regata, natjecanje u veslanju i jedrilicom
 Regata misterij, Zbirka kratkih priča
 Regata (sastav), glazbeni sastav
 Regata (otok), otočić kod Poreča